Vitesse speelde in het seizoen 1940/1941 competitiewedstrijden in de Tweede klasse C Oost. Er was dit seizoen geen bekertoernooi.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1940/'41 onder leiding van trainers Gerrit Horsten en Ben Tap.

Tijdens de bezetting werd er in het seizoen 1940/'41 een normaal competitieprogramma gespeeld, maar geen bekertoernooi. In de competitie werd Vitesse kampioen van de Tweede klasse C Oost met 27 punten uit 16 wedstrijden; Vitesse plaatste zich hierdoor voor de nacompetitie voor promotie naar de Eerste klasse. Het was het eerste kampioenschap van Vitesse sinds 1923.

Met de twee andere Tweede klasse Oost kampioenen, PEC en Rigtersbleek, en de nummer laatst van de Eerste klasse Oost Go Ahead werd in de Promotie/Degradatie nacompetitie om een plaats in de Eerste klasse gespeeld. Vitesse eindigde samen met PEC op een gedeelde eerste plaats van deze nacompetitie, waardoor een beslissingswedstrijd op neutraal terrein noodzakelijk werd voor promotie. Vitesse verloor de beslissingswedstrijd met 1-2, en dus bleef Vitesse in de Tweede klasse.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Tweede klasse C Oost

Nacompetitie Promotie/Degradatie (Oost)

Promotie beslissingswedstrijd

Oefenwedstrijden

Eindstanden 
Bron: Arjan Molenaar & Rien Bor, 111 jaar Vitesse: De sportieve geschiedenis van Vitesse 1892-2003, Arnhem, 2003.

Tweede klasse C Oost 1940/'41

Nacompetitie Promotie/Degradatie (Oost) 1941

* PEC en Vitesse behaalden een gelijk aantal punten en speelden daarom een beslissingswedstrijd voor een plaats in de Eerste klasse Oost.

Zie ook 
 Vitesse

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1940/41